Никола Георгиев Шурбанов е български търговец от Македония.

Биография 
Никола Георгиев Шурбанов е роден в 1833 година в Охрид в семейството на дребния търговец Георги Николов Шурбанов. Остава със слабо образование, но се отличава с предприемчивост и природна дарба за търговия. Заедно с братята си Климе и Спиро основава търговската къща „Братя Шурбанови“, на която той е основен двигател и на практика я ръководи сам. Фирмата се занимава предимно с изкупуване на сурови кожи от дивеч и други животни от всички краища на Балканския полуостров. Фирмата има и работилница в Охрид, в която се обработвали суровите кожи и се подготвяли за износ. В нея работят около 40 работници. Износът бил главно за Лайпциг и Виена, а оттам се внасят манифактурни стоки, които фирмата продавала в Охрид, Одрин, Прилеп, Битоля и в други градове. Фирмата имала клон в Одрин и в Цариград. В работата му помага жена му Ефимия, дъщеря на видния гарибалдиец Георги Капчев, която имала много добро образование и водела кореспонденцията на фирмата. В 1880/1881 година фирмата изпада във финансови трудноски и скоро след това фалира, като остава да дължи суми на „Братя Робеви и Кецкарови“. Никола заминава за София, където продължава да се занимава с търговия с търговия със строителни материали и гориво (1890 - 1915). Синът му Константин Шурбанов, завършва лицей в Одеса и след това служи в Българската армия.

Родословие

Бележки 

Български предприемачи от Македония
Никола
Починали в София
Български имигранти от Македония в София
Родени в Охрид